Пољски се може односити на:
Пољски језик, један од западнословенских језика
Пољска, један од чланица ЕУ
Пољаци, западнословенски народ